Navnet Sofia kan henvise til flere artikler:
 Sofia – Bulgariens hovedstad.
 Sofia (provins) – en provins i Bulgarien
 Sofia, Madagaskar – er en region i Madagaskar
 Sofia, Drochia – en kommune i Drochia distrikt, Moldova
 Sofia, Hînceşti – en kommune i Hînceşti distrikt, Moldova
 Sofia, New Mexico – et område i Union County, New Mexico, USA
 Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, forkortet SOFIA – er et samarbejde mellem den amerikanske rumfartsorganisation NASA og Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
 Sophia (robot) - en menneskelignende robot

Se også 
 Sophia er et pigenavn, der bruges med forskellige stavemåder.